

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3 
 Rusiec – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Rusiec 
 Rusiec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pruszkowskim, w gminie Nadarzyn 
 Rusiec – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Wapno

Inne 
 Rusiec – gmina wiejska